«Chalon» puede referirse a:
 Chalon, comuna francesa del departamento de Isère
 Chalon, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Miragoâne.
 Chalon-sur-Saône, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Charnay-lès-Chalon, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Farges-lès-Chalon, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Le Chalon, comuna francesa del departamento de Drôme.